Astrologia: Peixos (astrologia) és un dels signes del Zodíac.
 Astronomia: Constel·lació dels Peixos o Piscis una de les constel·lacions estel·lars.
 Zoologia: peix, classe d'animals vertebrats marins.